Папиний (Papinius) може да се отнася за:

 Секст Папиний Алений, римски консул 36 г.
 Публий Папиний Стаций (Стаций; * 40 г. † 96 г.), римски поет 1 век.
 Публий Папиний Стаций (граматик) (+ 86 г.), граматик по времето на Домициан